

Geografia

Lépine – comune del Passo di Calais
Lépin-le-Lac – comune della Savoia

Persone

Lepine
Jason Lepine – hockeista su ghiaccio canadese

Lépine
Charles-Lucien Lépine – inventore e regista cinematografico francese
Christian Lépine – arcivescovo cattolico canadese
Stanislas Lépine – pittore francese